Gelato – oprogramowanie do renderingu stworzona przez firmę nVidia. Początkowo przeznaczona była do wykorzystania z procesorami graficznymi Quadro FX. Pierwsza wersja aplikacji została wydana w kwietniu 2004 a jej rozwój trwał do maja 2008, kiedy nVivia ogłosiła zakończenie rozwoju projektu. Na bazie API ImageIO, stosowanego w Gelato, powstała otwarta biblioteka do manipulacji na danych graficznych OpenImageIO.

Wraz z wydaniem wersji 2.0 aplikacji, w celu popularyzacji metod renderingu wykorzystujących procesor karty graficznej, nVidia umożliwiła korzystanie z produktu za darmo.

Przypisy 

Programy do grafiki 3D